Савостья́ны — село в Долботовском сельском поселении Погарского района Брянской области. Расположено на реке Бойня, притоке Вабли. Улицы села: Воробьёвка, Заречная, Молодёжная, Новая, Речная, Советская (всего около 170 дворов). В селе имеется отделение связи.

Село имеет, по-видимому, древнее происхождение, так как в польской грамоте 1658 года оно уже упоминается как издавна существующее:

Соседние населённые пункты — Баклань, Долботово, Михайловск, Абаринки, Красный Октябрь.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Погарского района